Handikapp eller handicap kan avse:

 Handikapp – en partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, se funktionsnedsättning
 Handicap – metoder att utjämna skillnader i färdighet mellan tävlande 
 Handicap (golf) – ett sätt att jämna ut skillnader mellan golfspelare av olika skicklighet